ETCC steht für:
 European Touring Car Championship, eine ehemalige europäische Tourenwagen-Meisterschaft
 European Touring Car Cup, ein Tourenwagen-Cup auf europäischer Ebene
 European Tree Climbing Championship, ein Berufsvergleichswettkampf der kletternden Baumpfleger

ETCC